Сельваджи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сельваджи, Рито (1898—1972) — итальянский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Сельваджи, Франко (род. 1953) — итальянский футболист и тренер.